Филипп де Режис де Гатимель ( (1897, Франция — 1954, Аргентина) — иеромонах, член Общества Иисуса, служил в католической церкви византийского обряда, издатель, журналист, организатор издательского и типографского дела в зарубежье, участник Русского апостолата и Неоунии, деятель Русского Зарубежья.

Биография 
Родился на юге Франции в дворянской семье, в 1914 поступил в орден иезуитов, рукоположён в сан иеромонаха, после Рижского мира 1920—1921 гг. выехал в Польшу, работал в неоунии среди православных белорусов в Альбертине с 1923. Вскоре польским правительством был выслан из страны. Вернулся в Рим, где был ректором Руссикума.

В 1948 выехал в Аргентину, организовал в Буэнос-Айресе Общество «Русское Христианское Возрождение», издательство и типографию Salguero, основал газету «За правду», руководил работой приходов Петра и Павла и Преображения, а также интерната св. апостола Андрея. В издательской работе ему помогали священник Александр Кулик и Алексей Ставровский.

Перед отъездом из Европы де Режис посетил Париж, где служил и проповедовал в приходе Святой Троицы, о нём писал бюллетень «Наш приход» чуть позже:Нельзя не отметить, например, необычайно полезной… деятельность… в Аргентине, большого русского друга, отца Филиппа де Режис, француза по происхождению, но совершенно русского по укладу характера, по душе, по виду и даже по языку. Отец Филипп принимает живое участие по отправке русских беженцев за океан, в приёме и устройстве их, а главное, старается создать и развить атмосферу дружественного христианского взаимоотношения с православной русской иерархией…
На Съезде русского католического духовенства в Риме 1950 г., участником которого был де Режис, он отмечал состояние, сложившейся в аргентинской миссии: «Здесь имеется прекрасно поставленный русский католический приход греко-российского обряда… развивающий широкую общественно-благотворительную деятельность, дающую возможность нуждающимся получать в нужный момент необходимую материальную помощь, правовую защиту и материальную поддержку. Условия жизни в Аргентине вполне удовлетворительны. Все работают. Климат оказался вполне подходящим».

Посещал русскую миссию в Чили.

Основал Интернат для русских мальчиков в Иту, Бразилия

Де Режис скончался 19 февраля 1955, в результате болезни, вернувшись из большой поездки по Южной Америке с целью посещения русских семей, во время которой он простудился, кроме того, он страдал лейкемией, организм не выдержал перегрузок, священник заболел и умер.

С 1959 года структуры, созданные и руководимые де Режисом в качестве Делегата Конгрегации по делам Восточных Церквей входят в Ординариат Аргентины для верных восточного обряда.

Публикации 
 Режис Филипп, де. Русский католический приход в Аргентине // Русский католический вестник, 1952, № 1. с. 14-15.
 Его же. Русская жизнь в Бразилии // За Правду! (газета), № 242, 1954. См.: Альбомы Калугина. М: Библиотека-Фонд «Русское зарубежье».

Источники 
 Рошко Георгий, протопресв. На службе беженцам мира: Свидетельствует русский католический священник. М.: Stella Aeterna, 2001. С. 49, 181, 187.
 Брянчанинов Георгий, архимандрит. Воспоминания студента Духовной Академии в Риме 1939—1947 гг. Кн. 1, без г. изд. с. 15.
 Владимиров. Подвиг трёх священников // Русская мысль. Париж. 1953, № 554.
 За Правду! (газета). Буенос-Айрес. 1949, № 53.
 Из докладов на съезде русских католиков во время паломничества в Рим, ноябрь 1950 г. // Русский католический вестник. 1951, № 1. с. 28.
 Католичество и латинство // Наш приход. 1949, № 5. с. 18-19.
 Памяти отца Филиппа де Режис // Россия и Вселенская церковь. 1955, № 2 (26). с. 10-14.
 Русский католический вестник. 1952, № 1. с. 19-20.
 Русский католический листок. 1950, № 7. с. 38.
 Сеятель. 1954, 02. См.: Альбомы Калугина. М: Библиотека-Фонд «Русское зарубежье».
 Сообщение об общественно-благотворительной работе в Италии // Русский католический вестник. 1951, № 1. с. 35.
 Тяжёлая утрата // За Правду! (газета). 1955, 26 февраля.
 Колупаев В. Е. Миссия иезуитов среди русских эмигрантов в Аргентине в XX веке // Латинская Америка,  № 8, 2011. с. 81 — 94.
 Колупаев В. Е. Русские эмигранты в Чили: католики и православные // Латинская Америка. 2012, № 4.
 Колупаев В. Е. Русские черты в Бразилии во второй половине XX века // Ежегодник историко-антропологических исследований за 2011/2012 / РУДН, Межвузовский научный центр сопоставительных историко-антропологических исследований. М: «ЭКОН-ИНФОРМ», 2012. c. 48 — 60. ISBN 978-5-9506-0928-2
 Колупаев В. Е. Режис де Гатимель Филипп // Католическая энциклопедия. Т. 4. М.: Издательство францисканцев, 2011. с. 106—107. ISBN 978-5-89208-096-5

Ссылки 
 Алексей Юдин. Филипп де Режис и Станислав Тышкевич: два подхода к служению Католической Церкви в России
 Колупаев В. Е.  АРГЕНТИНА: Южная Америка // Католические общины византийского обряда и русская диаспора
 Колупаев В. Е. Биография на: РЕЛИГИОЗНЫЕ ДЕЯТЕЛИ И ПИСАТЕЛИ РУССКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ

Примечания 

Издатели русского зарубежья
Иезуиты в Русском зарубежье
Священники Российской грекокатолической церкви
Педагоги Русского зарубежья